9-й выпуск  Тура Омана — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Омана. Гонка прошла с 13 по 18 февраля 2018 года в рамках UCI Asia Tour 2018. Победу одержал казахстанский велогонщик Алексей Луценко из .

Участники 
Участниками гонки стали 18 команд: 9 команд категории UCI WorldTeam и 9 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 126 гонщиков. До финиша доехали 116 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки состоял из 6 этапов общей протяжённостью 914,5 километра.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Омана 2018 на FirstCycling
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Февраль 2018 года